Шараф-Рашидовский район () — название административных районов в Узбекистане, названных в честь Шарафа Рашидова:

 Шараф-Рашидовский район (c 2016 года) — бывший Джизакский район Джизакской области.
 Шараф-Рашидовский район (1992—2004) — ныне Сардобинский район Сырдарьинской области.